Petrovac ist der Name der Gemeinden und Orte:
Petrovac na Mlavi in Serbien
 Petrovac (Pirot), Dorf in Okrug Pirot in Serbien 
Bački Petrovac in Serbien / Vojvodina
Petrovac na moru in Montenegro
Bosanski Petrovac in Bosnien und Herzegowina (Föderation BiH)
Opština Petrovac in Bosnien und Herzegowina (Republika Srpska)